Cette page contient les pages d'homonymie de Confession, Une Confession et Confessions.

Common law 
En common law, la règle des confessions est la règle selon laquelle une déclaration extrajudiciaire incriminante de l'accusé à une personne en autorité doit avoir été faite de manière libre et volontaire par un esprit conscient.

Religion 
 Confession de foi, une déclaration des croyances partagées d'une communauté, un résumé des principes doctrinaux
 Confession, famille religieuse — par exemple : « être de confession juive, musulmane, chrétienne, etc. » signifie « être juif, musulman, chrétien, etc. »
 Confession, dans la religion chrétienne, reconnaissance de ses propres péchés
 Confession, dans la théologie luthérienne
 Confession, confessio ou autel-confession, petit espace où reposent les reliques d'un martyr

Cinéma 
 Confession, film américain de Joe May, sorti en 1937
 , film britannique de Ken Hughes, sorti en 1955
 , film américain de Jonathan Meyers, avec Chris Pine et Bruce Davison, sorti en 2005
 Confessions (Kokuhaku), film japonais de Tetsuya Nakashima, sorti en 2010
 , film sud-coréen de , sorti en 2014
 , film sud-coréen de , sorti en 2015

Littérature et Philosophie 
 Confession, nouvelle d'Anton Tchekhov (1883) ;
 Une confession, roman de Maxime Gorki (1908) ;
 
 Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
 Les Confessions de St Augustin d'Hippone

 Musique 
 , groupe australien
 , chanson de Florida Georgia Line présente sur l'album  sorti le  ;
 Confession, deuxième album du groupe de métal Ill Niño, sorti le  ;
 Confession, label du disc-jockey et producteur français Tchami ;
 Confessions, quatrième album studio du chanteur RnB Usher sorti en 2004 ;
 Confessions, quatorzième album du chanteur français Philippe Katerine sorti en 2019 ;

 Télévision 
 , série télévisée diffusée de  au  sur  ;
 , mini-série diffusée diffusée en 1998 ;
 Confession (Act of Contrition), quatrième épisode de la  saison 1 de Battlestar Galactica diffusé en 2004 ;
 Confessions, onzième épisode de la saison 5 de Breaking Bad'' diffusé en 2013.

Divers 
 Confession ou aveu, en procédure criminelle, document par lequel un suspect admet avoir commis un crime
 Confession (parfois employé au pluriel), dans un sens littéraire, type d'ouvrage autobiographique

Voir aussi 

 

Homonymie de titre